Kamenar (tschechisch/slowakisch für Steinmetz) bezeichnet:

Orte:
 Kamenar (Oblast Warna), ein Dorf der Gemeinde Warna, Bulgarien
 Kamenar (Oblast Burgas), ein Dorf der Gemeinde Pomorie, Bulgarien 
 Kamenar (Oblast Rasgrad), ein Dorf der Gemeinde Losniza, Bulgarien
 Kamenar (Insel), eine kroatische Insel

Personen:
 Boris Kamenar (1929–2012), kroatischer Chemiker und Hochschullehrer 
 Ľuboš Kamenár (* 1987), slowakischer Fußballspieler
 Thomas Kamenar (* 1979), österreichischer Radio- und Fernsehmoderator